siodełko – część konstrukcji chordofonów,
 siodełko – rodzaj płytko wciętej przełęczy
 siodełko (clitellum) – narząd występujący u dżdżownic,
 Siodełko – przełęcz w Małych Pieninach
 Siodełko Furkotne – przełęcz w słowackich Tatrach Wysokich,
 Smokowieckie Siodełko (Hrebienok) – występ skalny i osiedle w Tatrach Wysokich na Słowacji,
 Kobylarzowe Siodełko – przełęcz w polskich Tatrach Zachodnich.